

Щенсне — село в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Щенсне — село в гміні Пурда Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства